Por BT ou bt pode estar à procura de:
 Brian Transeau, também conhecido como BT, um músico

 Baronete, abreviado por Bt, um título de nobreza do Reino Unido

Condado de Barton (Kansas), um condado do Kansas conhecido pelo código estadual BT
 Butão, cujo código ISO 3166-1 alfa-2 é BT
 airBaltic, cujo código IATA é BT
 BitTorrent, um protocolo para compartilhamento de arquivos
 Bluetooth, uma norma para comunicação sem fio
 Bastos Tellechea, é uma marca de cavalos crioulos
 BT Group, empresa britânica de telecomunicação

Desambiguação